Анзорова — фамилия. Известные носители:
 Анзорова, Анастасия Руслановна (1996) — российская тяжелоатлетка.
 Анзорова, Балкан Анзоровна (1923—1997) — чеченская народная сказительница, поэтесса, музыкант.